RMU – IATA airport code di Aeroporto di Murcia
 RMU – Removal Units

Codici 
 rmu – codice ISO 639-3 della lingua tavriger romai